

Cinema 
 Truman – film TV del 1995 diretto da Frank Pierson 
 The Truman Show – film del 1998 diretto da Peter Weir 
 Truman - Un vero amico è per sempre (Truman) – film del 2015 diretto da Cesc Gay

Personaggi immaginari 
 Harry S. Truman – personaggio della serie televisiva I segreti di Twin Peaks
 Will Truman – personaggio della serie TV Will & Grace

Persone 
 Bess Truman – first lady statunitense
 Christine Truman – ex tennista britannica
 Harry Truman – 33º Presidente degli Stati Uniti d'America
 Nell Truman – tennista britannica

Altro 
 Truman – città del Minnesota, Stati Uniti d'America
Truman - nome proprio di persona inglese maschile
 Truman – album di Shade del 2018